

Geografia

Austria 
 Jochberg – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kitzbühel

Niemcy 
 Jochberg – szczyt

Inne 
 Jochberg – ród